

Tabela de Vitórias
Atualizado em 13 de Abril de 2014 após a Bojangle's Southern 500.
Atuais Pilotos:

 Pilotos que correm a temporada parcialmente.
 Pilotos que correm todas etapas do campeonato.

 Pilotos indicados para o NASCAR Hall of Fame.